Miejscowości w USA:
 Big Creek – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 Big Creek – wieś w stanie Missisipi, w hrabstwie Calhoun
 Big Creek – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Logan
Gminy w USA:
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lee
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Phillips
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie White
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellis
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Neosho
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oscoda
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Madison
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ozark
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Taney
 Big Creek (ang. Big Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stokes